

Студений потік — річка, ліва притока Орави.
 Студений потік — річка, ліва притока Попраду.

Студений Потік — річка, ліва притока Гнилої Липи.

Річки Європи